Tułowice – miasto w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Tułowice
 Tułowice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Brochów 
 Tułowice – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie opolskim
 Tułowice – dawna gromada
 Tułowice – dawna gmina wiejska w powiecie sochaczewskim w województwie warszawskim
 Tułowice – przystanek kolejowy w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Tułowice

Zobacz też 
 Nadleśnictwo Tułowice, Tułowice Małe, Ligota Tułowicka